The Cheetah Girls peut désigner : 

 The Cheetah Girls, série de livres écrits par Deborah Gregory
 Les Cheetah Girls, téléfilm des studios Disney tiré des livres
 Les Cheetah Girls 2, suite du premier téléfilm
 Les Cheetah Girls : Un monde unique, suite du deuxième téléfilm
 Les Cheetah Girls, groupe de musique basé sur la série de téléfilms
 The Cheetah Girls, série télévisée des Cheetah Girls, qui fut annulée après le tournage de quatre épisodes.